Celso Antônio Bandeira de Mello - jurista, advogado e professor universitário brasileiro, professor titular de direito administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Celso Antônio Marchiori - sacerdote católico brasileiro, filho de João Marchiori e de Maria Rosy Marchiori
Celso Antônio Silveira de Menezes - pintor e professor brasileiro, além de ser um dos maiores escultores do modernismo brasileiro

Desambiguações de prenomes